Roselyn Nyanchama Rakamba (* 10. Oktober 1990) ist eine kenianische Hammerwerferin und Diskuswerferin.

Sportliche Laufbahn 
Erste internationale Erfahrungen sammelte Roselyn Rakamba bei den Afrikameisterschaften 2018 in Asaba, bei denen sie mit 55,57 m den achten Platz im Hammerwurf belegte und im Diskuswurf mit einer Weite von 42,23 m Rang neun erreichte. Im Jahr darauf nahm sie erstmals an den Afrikaspielen in Rabat teil und belegte dort mit 48,40 m den sechsten Platz im Diskuswurf und wurde mit dem Hammer mit einer Weite von 47,61 m 14.

2014, 2018 und 2019 wurde Rakamba kenianische Meisterin im Diskuswurf sowie 2018 auch im Hammerwurf.

Persönliche Bestleistungen 
 Diskuswurf: 48,50 m, 22. August 2019 in Nairobi
 Hammerwurf: 55,57 m, 2. August 2018 in Asaba

Weblinks 
 

Diskuswerfer (Kenia)
Hammerwerfer (Kenia)
Teilnehmer an den Afrikaspielen (Kenia)
Kenianischer Meister (Leichtathletik)
Kenianer
Geboren 1990
Frau